Nørresø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Nørresø (Viborg), sjö, 
 Nørresø (Syddjurs), sjö, 
 Nørresø (Ringkøbing), sjö, 
 Nørresø (Kolding), sjö, 
 Nørresø (Brahetrolleborg), sjö, 
 Nørresø (Maribo), sjö,